1968 Голяма награда на Франция е 18-о за Голямата награда на Франция и шести кръг от сезон 1968 във Формула 1, провежда се на 7 юли 1968 година на пистата Руан близо до град Руан, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция